Суперкубок Чехии по футболу 2013 года () — 4-й розыгрыш Суперкубка Чехии, в котором встречались чемпион страны сезона 2012/13 «Виктория» из Пльзени с обладателем Кубка Чехии 2012/13 «Яблонец». Встреча состоялась 12 июля 2013 года в Пльзени, на стадионе Дусан Арена.

Обладателем Суперкубка Чехии 2013 года стал «Яблонец», переигравший «Викторию» со счётом 3:2.

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Чехии 2013 на сайте soccerway.com

2013
Матчи ФК «Яблонец»
Матчи ФК «Виктория» Пльзень
Чехия
Спорт в Чехии в 2013 году
Июль 2013 года
События 12 июля
Спортивные соревнования в Пльзене